Фордерхорнбах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. . Официальный код  —  70834.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херман Хосп.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля